Hydrocotyle ecostata är en flockblommig växtart som beskrevs av Collett och William Botting Hemsley. Hydrocotyle ecostata ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
ecostata